Camposilvano ima više značenja:
 Camposilvano, Genoa
 Camposilvano, Trento